Antípatro puede referirse a:
Antípatro de Cirene (siglo IV a. C.), filósofo de la escuela cirenaica
Antípatro de Macedonia (397 a. C. - 319 a. C.), general de Alejandro Magno
Antípatro II de Macedonia, rey de Macedonia (297 a. C. - 294 a. C.)
Antípatro Etesias, rey de Macedonia (279 a. C.)
Antípatro de Tarso (? - 130 a. C.), filósofo estoico
Antípatro de Sidón (siglo II a. C.), escritor
Antípatro de Idumea (? - 43 a. C.), fundador de la Dinastía herodiana
Antípatro (hijo de Herodes)